est la formule brute de plusieurs isomères.
 cathine, numéro CAS 
 phénylpropanolamine, numéro CAS